Collelungo è un rilievo dei Monti Reatini che si trova nel Lazio, nella Rieti, nel comune di Posta.

Note

Altri progetti 

Montagne della provincia di Rieti
Montagne dei Monti Reatini